MCR может означать:
 My Chemical Romance — американская рок-группа;
 Cobb MCR — американская система стрелкового оружия.